Paulo Vinícius désigne les personnalités suivantes : 
 Paulo Vinícius (né en 1984), footballeur brésilien ;
 Paulo Vinícius (né en 1990), footballeur international hongrois.